

Населені пункти та їхні частини

 Копанкі — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Копанкі — село в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Копанкі — частина села Ґожув у гміні Хелмек Освенцимського повіту Малопольського воєводства

Примітки